Basalto - em inglês, basalt

Localidades

 Basalt (Colorado)
 Basalt (Idaho)

Desambiguação